Heil aller Welt steht für:

 Echte Nelkenwurz
 Sichelblättriges Hasenohr
 Gemeiner Odermennig
 Acker-Gauchheil
 Echter Ehrenpreis